Железный волк:
 Железный волк — восточноевропейский фольклорный персонаж.
 «Железный волк» — литовское фашистское движение, основанное Аугустинасом Вольдемарасом в 1927 году.
 «Железный волк» — моторизированная пехотная бригада, основное подразделение сухопутных войск литовской армии.